Кириллин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:

 Кириллин, Алексей Юрьевич (1970—2000) — военный лётчик, Герой Российской Федерации.



См. также 
 Кирилин